275 может означать:
 275 — натуральное число между 274 и 276.
 275 год — невисокосный год григорианского календаря.

Автомобили 
 Ferrari 275 — двухместный спортивный автомобиль.